Дамьен Пено (, родился 25 сентября 1986 года в Брив-ла-Гайард) — французский регбист, выступающий на позициях центра и винга за клуб «Клермон Овернь» и за сборную Франции. Сын регбиста .

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник школы клуба «Брив Коррез», где большую часть времени отыграл его отец Ален. С сезона 2015/2016 выступает за «Брив», дебютировал в том сезоне в чемпионате Франции, сыграв один матч в стартовом составе команды против «Ажена». В июле 2016 года включён в список из 30 кандидатов на попадание в сборную Франции на сезон 2016/2017.

Тренером клуба  ставился в глубину обороны в отсутствие  и  (в том числе в те дни, когда из-за травмы Фофана не мог играть). Начав со скамейки запасных, Пено дошёл и до выхода в финале Кубка европейских чемпионов 2016/2017 года, вытеснив  и . В полуфинале чемпионата Франции 2016/2017 против «Расинг 92» Пено вышел в стартовом составе и занёс первую попытку в матче, а затем заработал жёлтую карточку и заставил команду играть в меньшинстве. В финале против «Тулона» он участвовал в единственной результативной атаке команды с игры, которая увенчалась попыткой в исполнении , и в возрасте 20 лет стал чемпионом Франции. Утверждается, что место Пено в стартовом составе должен был занять изначально , однако в итоге Ружери сам довёл до тренера просьбу уступить его место Пено. В июне 2017 года Пено снова попал в заявку сборной Франции на новый сезон.

В сентябре 2017 годa Пено продлил контракт с клубом до июня 2021 года. В сезоне 2018/2019 в связи с травмами ряда игроков (,  и ) и отсутствии глубины состава на свою позицию Пено был переведён из центра на позицию винга. В полуфинале сезона Топ 14 «Клермон Овернь» взял верх над «Лионом» 33:13, а Пено сыграл на правом фланге, занеся первую попытку и став лучшим игроком встречи. По итогам сезона он был выбран лучшим правым вингом Топ-14 по версии сайта Rugbyrama.

Карьера в сборной 

Впервые в сборную Франции Дамьен был вызван по решению  перед турне по Южной Африке в июне 2017 года, во втором тест-матче против «Спрингбокс» он положил попытку. В июне 2018 года он был включён в заявку клуба «» на матчи против новозеландских клубов «Крусейдерс» и «Хайлендерс» из Супер Регби. В обеих играх он вышел в стартовом составе, однако оба матча «варвары» проиграли со счётом 26:42 «крестоносцам» и 10:29 «горцам». Свою вторую попытку он занёс в ворота англичан на «Туикенеме» во втором туре Кубка шести наций 2019 года, а третью — в ворота итальянцев в пятом туре. Перед началом чемпионата мира в Японии он занёс две попытки в контрольном матче против шотландцев 24 августа 2019 года.

Стиль игры 
Действуя в атаке, Дамьен Пено особенно эффективен в обыгрыше один-на-один, что стало одной из причин его задействования на флангах. Он способен развивать высокую скорость (около 37 км/ч), но благодаря физической мощи обладает преимуществом в единоборствах и борьбе за мяч. Недостатками его игры считаются нехватка навыков в обороне: особенно это ярко проявилось в игре против Англии в 2019 году, когда англичане попросту разнесли французскую оборону, пользуясь неопытностью защитников.

По мнению Тома Льевремона, Пено не унаследовал стратегический талант своего отца Алена — Дамьен, с его точки зрения, относится к таким игрокам, которые предпочитают не следовать тактическому рисунку игры и выступать в обороне, а ждут свободы действий, вследствие чего хотят получать мяч и искать пространство для атаки. Эта черта игры отразилась и на проблемах с дисциплиной, выливавшихся в серьёзные конфликты с ветеранами команды.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Франции: 
 Победитель Европейского кубка вызова: 
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 2016/2017

Личные 
 Серебряный  2019 года от журнала 
 : лучший игрок сборной Франции и Топ-14 сезона 2018/2019

Статистика

Клубная 
По состоянию на 23 декабря 2019

В сборной

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбисты Франции
Игроки РК «Клермон Овернь»
Игроки сборной Франции по регби